Baksaháza, Kisbaksaháza, puszta Nógrád megyében. Ma Karancslapujtő külterülete.
 Baksaháza, puszta Bács-Kiskun megye területén, Lajosmizse közelében.
 Baksaháza, Zala megye, ma Orosztony része.